Supergigant kobiet na 33. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 12 lutego 1996 roku, na trasie Granados. Tytułu sprzed trzech lat nie obroniła Niemka Katja Seizinger, która tym razem nie ukończyła rywalizacji. Nową mistrzynią świata została Włoszka Isolde Kostner, drugie miejsce zajęła Heidi Zurbriggen ze Szwajcarii, a brązowy medal zdobyła reprezentantka USA Picabo Street.

Do startu w zawodach zgłoszono 45 zawodniczek, z których wystartowały 44, a 37 ukończyło rywalizację.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki na stronie FIS 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 1996